Васи́лий Михалёв: